Prosiaczkowo (ang. Pig City, 2002-2004) – kanadyjski serial animowany, którego akcja dzieje się w mieście Świń. Serial był emitowany w Polsce na kanale Fox Kids. Głównym bohaterem serialu jest Mikey – piętnastoletnia, wiejska świnia, która przyjeżdża do Prosiaczkowa, i wprowadza się do swoich zamożnych krewnych – do ciotki Yardley i wuja Portera, by zdobyć wykształcenie. W mieście poznaje nowych przyjaciół, a są nimi:
 Reggie DeBoar – lider zespołu „The Rashers”,
 wścibska Martha DeBoar,
 E. Brian Uterhog – szef gangu w Prosiaczkowie,
 piękna blondyna Betty Carbonara,
 Dandys Link Cormorant

Wersja polska 
Opracowanie na zlecenie Fox Kids – IZ-Text Katowice
W polskiej wersji wystąpili:
 Marek Rachoń – Mikey
 Dariusz Stach – Reggie
 Izabella Malik – Martha
 Ireneusz Załóg – Brian
 Grzegorz Przybył – Link
 Anita Sajnóg – Betty
 Mirosław Neinert – Lardez
 Krystyna Wiśniewska – Trish
 Wiesław Sławik – Dave

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Prosiaczkowo w The Big Cartoon Database (BCDb) 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2004
Programy telewizji Teletoon